Druga Era – fikcyjny okres w dziejach Śródziemia.
 Klub Fantastyki „Druga Era” – poznański klub fantastyki powstały w 1997 roku.
 Paleoarchaik – druga era archaiku.

Zobacz też 
 era